Peter Krenn ist der Name folgender Personen:
* Peter Krenn (Kunsthistoriker) (* 1937), österreichischer Kunsthistoriker
 Peter Krenn (Politiker), österreichischer Politiker (CSP), MdL